HGM steht für:
 Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim, Hafen Mannheim
 Harris Great Marques, britischer Automobilhersteller
 Heeresgeschichtliches Museum, österreichisches Museum in Wien
 Honorary Grandmaster, Auszeichnung im Schach, siehe Liste der Ehren-Großmeister im Schach

hgm steht für:
 Haiǁom (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine Sprache in Namibia

Abkürzung